Kirchplatz 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kirchplatz 2 (Bad Brückenau), Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Brückenau
 Am Kirchplatz 2 (Gommern), Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Kirchplatz 2 (Korschenbroich), Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Gemeindehaus der Lutherkirche in Radebeul, Sachsen, siehe Lutherkirche (Radebeul) #Pfarrhaus